Prozessmanager steht für:
 das Berufsbild in der Geschäftsprozessverwaltung, dem Prozessmanagement
 Prozessmanager Produktionstechnologie, ein Fortbildungsberuf
 ein Verwaltungsprogramm der laufenden Computerprogramme, siehe Prozessmanager (Computer)